«Juicio ABO» puede referirse a:

 El Juicio Atlético, Banco y Olimpo (ABO)
 El Juicio Atlético, Banco y Olimpo (ABO) bis